Фильмография американской актрисы Мерил Стрип.

Примечания 

Фильмографии актрис
Фильмографии США